Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2000 des Internationaux de France de tennis qui s'est tenue du 29 mai au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les Australiens Mark Woodforde et Todd Woodbridge.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
 Site officiel

Navigation 

Double messieurs des Internationaux de France
Internationaux de France Double messieurs
Tennis en France en 2000
Tennis en mai 2000
Tennis en juin 2000